Osoby o tym nazwisku:
 Edson Arantes do Nascimento (Pelé) – brazylijski piłkarz
 Geraldo Nascimento – rzymskokatolicki duchowny
 Jairo do Nascimento – brazylijski piłkarz
 José Eudes Campos do Nascimento – rzymskokatolicki duchowny
 José Róbson do Nascimento – brazylijski piłkarz
 Marcos Antonio García Nascimento – brazylijski piłkarz
 Michael Jefferson Nascimento – brazylijski piłkarz
 Oscar Francisco Nascimento – brazylijski piłkarz
 Paulo Vinícius de Souza Nascimento – brazylijski piłkarz
 Rhayner Santos Nascimento – brazylijski piłkarz
 Rosinei Adolfo Nascimento – brazylijski piłkarz